Regent může znamenat:

 regent – zástupce panovníka
 vrchní úředník rožmberského panství (16. století)
 vyšší státní úředník v polském království
 třeboňské pivo Regent (pivo) vyráběné v Pivovaru Regent
 Regent (rybník) – rybník severně od Chodové Plané v okrese Tachov
 Regent (odrůda révy vinné) ­– modrá interspecifická odrůda pěstovaná v Německu